Сан-Ферна́ндо () — низка географічних об'єктів, названих на честь короля Кастилії Фернандо III, визнаного Католицькою церквою святим:

В Аргентині 
 Сан-Фернандо (Буенос-Айрес) — місто у провінції Буенос-Айрес
 Сан-Фернандо (департамент) — департамент провінції Чако
 Сан-Фернандо (Катамарка) — місто у провінції Катамарка
 Сан-Фернандо (округ) — округ провінції Буенос-Айрес
 Сан-Фернандо-дель-Вайє-де-Катамарка — столиця провінції Катамарка

У Венесуелі 
 Сан-Фернандо-де-Апуре — місто у штаті Апуре
 Сан-Фернандо-де-Атабапо — місто у штаті Атабапо

У Гондурасі 
 Сан-Фернандо (Гондурас) — муніципалітет департаменту Окотепеке

В Еквадорі 
 Сан-Фернандо (кантон) — кантон провінції Асуай

В Іспанії 
 Сан-Фернандо (Кадіс) — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Андалусія, у провінції Кадіс
 Сан-Фернандо-де-Енарес — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Мадрид

В Колумбії 
 Сан-Фернандо (Колумбія) — муніципалітет департаменту Болівар

В Мексиці 
 Сан-Фернандо (Чіапас) — місто у штаті Чіапас
 Сан-Фернандо (Тамауліпас) — місто у штаті Тамауліпас

У Нікарагуа 
 Сан-Фернандо (Нікарагуа) — місто у департаменті Нуева-Сеговія

У Парагваї 
 Сан-Фернандо (Парагвай) — населений пункт у департаменті Місьйонес

У Тринідаді і Тобаго 
 Сан-Фернандо (Тринідад і Тобаго) — населений пункт на острові Тринідад

У Сальвадорі 
 Сан-Фернандо (Морасан) — муніципалітет департаменту Морасан
 Сан-Фернандо (Чалатенанго) — муніципалітет департаменту Чалатенанго

У США 
 Сан-Фернандо (Каліфорнія) — місто у штаті Каліфорнія
 Сан-Фернандо (Техас) — переписна місцевість у штаті Техас
 Сан-Фернандо (долина) — долина у штаті Каліфорнія

У Філіппінах 
 Сан-Фернандо (Ла-Уніон) — місто в провінції Ла-Уніон
 Сан-Фернандо (Пампанга) — місто в провінції Пампанга
 Сан-Фернандо (Себу) — місто в провінції Себу

У Чилі 
 Сан-Фернандо (Чилі) — комуна у провінції Кольчагуа